30 – rok
 30 p.n.e.
 30 (liczba)
 30 (album Adele)